Dagmar Szabados (1947), Duits lokale politicus (Halle/Saale) (SPD)
 Eugenio Szabados (1898-1974), Italiaans schakers
 György Szabados (1939-2011), Zweedse arts en jazzmuzikant
 László Szabados (1911-1992), Hongaars zwemmer
 Miklós Szabados (1912-1962), Hongaars tafeltennisser
 Shannon Szabados (1986), Canadese ijshockeyspeler

Hongaarse achternaam